Benetton B192 — гоночный  автомобиль, разработанный Россом Брауном и Рори Бирном и построенный командой Benetton для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезонов  и  годов.

История 
B192 стал автомобилем, на котором семикратный Чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер одержал свою первую победу. Это произошло на Гран-при Бельгии 1992 года на трассе Спа.

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Шасси Benetton Формулы-1